Mwaghavul peut désigner : 
 les Mwaghavul (ou Sura), un peuple du Nigeria
 le mwaghavul, une langue tchadique